Stahler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Stahler (1908–1978), Verwaltungsjurist in Bayern
 Thaddäus Stahler (1857–1938), Priester, Vorsitzender des Bayerischen Klerusverbandes

Siehe auch:
 Staller